Atanas Atanassow ist der Name folgender Personen:

* Atanas Atanassow (Radsportler) (* 1904), bulgarischer Radsportler
 Atanas Atanassow (Basketballspieler) (1935–2021), bulgarischer Basketballspieler
 Atanas Atanassow (Mittelstreckenläufer) (* 1945), bulgarischer Mittelstreckenläufer
 Atanas Atanassow (Weitspringer) (* 1956), bulgarischer Weitspringer
 Atanas Atanassow (Ringer) (* 1963), bulgarischer Ringer
 Atanas Atanassow (Politiker), bulgarischer Politiker, Co-Vorsitzender von Demokratisches Bulgarien
 Atanas Atanassow (Schauspieler), bulgarischer Schauspieler und Politiker